Klenovac, naselje u općini Perušić, Hrvatska
 Klenovac (Bosanski Petrovac, BiH), naseljeno mjesto u općini Bosanski Petrovac, BiH
 Klenovac (Petrovac, BiH), naseljeno mjesto u općini Petrovac, BiH